

Geografia
 Odon – fiume della Normandia (Francia)
 Odon – comune dell'Indiana (Stati Uniti d'America)
 Odón – comune dell'Aragona (Spagna)

Onomastica
 Odon – nome proprio di persona francese
 Ödön – nome proprio di persona ungherese